Hr.Ms. Zeeleeuw (1944), een Nederlandse onderzeeboot van de Balao-klasse
 Zr.Ms. Zeeleeuw (1990), een Nederlandse onderzeeboot van de Walrus-klasse